

Géographie, code d’aéroport 
 
 Iad, un ancien nom de la commune de Livezile, Bistrița-Năsăud, Roumanie

Organisations et entreprises 
 IAD, entreprise française de type licorne, spécialisée dans les transactions immobilières
 Institut des arts de diffusion, une école d'arts basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique
 Institut austral de démographie
 , une ONG à Washington, D.C.
 , un constructeur automobile britannique

Sciences 
 Insémination artificielle avec don de sperme
 , une technique stéréospécifique de glycosylation en chimie organique

Softwares, Information Technology, Techniques 
 iAd, le service publicité mobile de Apple
 Integrated Access Device

Divers 
 Inventaire après décès
 Invalidité absolue et définitive